Rockfield ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rockfield (Indiana), im Carroll County
 Rockfield (Kentucky), im Warren County
 Rockfield (Louisiana), im Jackson Parish
 Rockfield (Wisconsin), im Washington County

im Vereinigten Königreich:
 Rockfield (Highland), Schottland
 Rockfield (Monmouthshire), Wales